Gevatter steht für:

 veraltet für Pate
 Beiname des personalisierten Todes, siehe Sensenmann

Siehe auch:
 Der Gevattersmann